В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Tashkent Open 2001, який проходив в рамках Туру WTA 2001, Б'янка Ламаде здобула титул, у фіналі перемігши Седу Норландер 6-3, 2-6, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Тетяна Панова (1-ше коло)
  Татьяна Гарбін (2-ге коло)
  Ірода Туляганова (чвертьфінал)
  Жанетта Гусарова (2-ге коло)

 Тетяна Пучек (2-ге коло)
 Б'янка Ламаде (переможниця)
 Крістіна Торренс-Валеро (півфінал)
 Джанет Лі (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Tashkent Open